Nitriranje je lahko:

 Nitriranje (tudi nitridiranje), termokemična obdelava jekla, s katero se površino jekla obogati  z dušikom in poveča njeno trdoto.
 Nitriranje (tudi nitracija), kemijska reakcija, s katero se v spojino vnese nitro skupino -NO2.